Золотухинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Золотухинский сельсовет — в Локтевском районе Алтайского края.
 Золотухинский сельсовет — в Ахтубинском районе Астраханской области.
 Золотухинский сельсовет — до 1967 года в Золотухинском районе Курской области.